Jura poate însemna:

 Munții Jura, la granița franco-elvețiană
 Jura (departament), Franța
 Cantonul Jura, Elveția
 Jura, Scoția, insulă scoțiană, face parte din Insulele Hebride
 Jurasic, perioadă geologică
 râul Jura, un râu legendar sub Paris
 Jura, Afganistan
 Jura - localitate centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova